Сирийская оппозиция () — общий термин, используемый для обозначения различных группировок в Сирии, призывающих тем или иным способом к смене политического режима в стране и выступающих против правления партии Баас. При этом сам термин «оппозиция», как правило, используется в отношении традиционных политических сил, то есть для группировок, имеющих историю борьбы против существующего сирийского режима, а не для обозначения вообще всех участников восстания против президента Башара Асада. Первыми группами, составившими сирийскую оппозицию, стали так называемые «протестные комитеты». Они были образованы в апреле 2011 года, когда протесты перешли из фазы спонтанно возникающих в фазу организуемых.

Государственное устройство

Структура 
Наиболее крупным образованием внутри оппозиции является созданный в 2011 году из множества оппозиционных групп Сирийский национальный совет, который получил довольно значительную международную поддержку и признание в качестве стороны переговоров. В том или ином виде он признан семнадцатью странами-членами ООН, в том числе Францией, Великобританией и США. Другая крупная группировка — Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил — была создана в ноябре 2012 года и получила признание со стороны Лиги арабских государств в качестве «представителя устремлений сирийского народа».

К сирийской оппозиции относятся также Высший курдский совет, различные фракции парламентской оппозиции и множество действующих самостоятельно исламистских группировок, некоторые из которых связаны с Аль-Каидой, как Фронт ан-Нусра, или пользуются поддержкой стран Персидского залива, как созданная в ноябре 2013 года повстанческая армия Исламский фронт.

Исполнительная власть 
Исполнительную власть на территории, подконтрольной Сирийской оппозиции, осуществляет Временное правительство Сирии. Временное правительство состоит из премьер-министра, вице-премьера и министров Временного правительства.

Список премьер-министров 
 Гассан Хитто (18 марта 2013 года — 14 сентября 2013 года)
 Ахмед Тумех (с 14 сентября 2013 года)

Состав правительства 
 Премьер-министр — 
 Вице-премьер-министр — Надер Осман
 Министр обороны — Салим Идрис
 Министр финансов и экономики — Ибрагим Миро
 Министр образования — Мохаммед Наджар Ясин
 Министр юстиции — Фаез аль-Даер
 Министр здравоохранения — Мохамед Ваджьи Джума
 Министр инфраструктуры, сельского хозяйства и водных ресурсов — Валид аль-Зуби
 Министр по делам беженцев — Бакри Хусейн
 Министр культуры — Тагрид аль-Гаджалы
 Министр связи и транспорта, промышленности — Мохаммед Ясин
 Министр энергетики и природных ресурсов — Элиас Роуз

Законодательная власть 
Законодательную власть на территории, подконтрольной Сирийской оппозиции, осуществляет Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил. Национальная коалиция была основана 11 ноября 2012 года, когда в результате затяжной дискуссии участники договорились о формировании «Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил». Новую структуру возглавил имам одной из мечетей Дамаска Моаз аль Хатиб, заместителями которого стали экс-парламентарий Риад Сейф и молодёжная активистка С. Атаси. По сообщениям СМИ, среди элементов согласованной политической платформы из 12 пунктов — обязательства участников добиваться свержения режима в Дамаске и не вступать в какой-либо диалог или переговоры с ним. Коалиция оппозиции рассчитывает получить международное признание, а вслед за тем сформировать временное правительство, а также надеется созвать учредительное собрание, когда действующая власть падет.

Какие-либо выборы на подконтрольной сирийской оппозиции территории не проводились. Первые выборы в парламент Сирийской оппозиции назначены на 2016 год.

Вооружённые силы 
Роль вооружённых сил Сирийской оппозиции выполняет Сирийская свободная армия, состоящая в большинстве из арабов-суннитов, однако в её составе присутствуют подразделения, сформированные из курдов, сирийских туркменов, палестинцев, ливийцев и друзов. В составе ССА также присутствуют боевики из Ливана, Туниса, Саудовской Аравии и других стран.

О создании ССА было объявлено 29 июля 2011 года, когда группа офицеров-дезертиров во главе с полковником Риядом аль-Асаадом опубликовала видеообращение, в котором призвала солдат сирийской армии переходить на их сторону. Так как в военном отношении к середине 2015 года группировка фактически уже не существует, в СМИ так политкорректно именуют всех сирийских повстанцев, не подчиняющихся ИГИЛ и не входящих в состав YPG или YPJ (боевые формирования женщин Сирийского Курдистана на платформе YPG).

11 октября 2015 г. образован альянс Демократические силы Сирии (). Включает курдские Отряды народной самообороны (YPG) и различные арабские оппозиционные группы, входящие в .

См. также 
 Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил
 Сирийский национальный совет
 Гражданская война в Сирии

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Анатомия сирийской оппозиции. Исламисты в Сирии // rabkor.ru, 2.10.2015 
 Сирийская оппозиция восстанавливала свое единство в Катаре. Противники президента Башара Асада обсуждали программу действий на встрече в Дохе // НГ, 7.02.2022